Arquata steht für:

 Arquata del Tronto, eine italienische Gemeinde in der Provinz Ascoli Piceno in den Marken
 Arquata Scrivia, eine italienische Gemeinde in der Provinz Alessandria der Region Piemont